Ilorsua bezeichnet:
 Ilorsua (Bucht, Nuup Kangerlua), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ilorsua (Bucht, Qoornup Qeqertarsua), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ilorsua (Bucht, Sisimiut), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland